Cet article recense les lieux patrimoniaux de la Saskatchewan inscrits au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada, qu'ils soient de niveau provincial, fédéral ou municipal.

En outre, les villes suivantes possèdent leurs propres listes :
 Liste des lieux patrimoniaux de Battleford ;
 Liste des lieux patrimoniaux de Moose Jaw; 
 Liste des lieux patrimoniaux de Prince Albert; 
 Liste des lieux patrimoniaux de Regina ;
 Liste des lieux patrimoniaux de Saskatoon
 Liste des lieux patrimoniaux dans les municipalités rurales de la Saskatchewan.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des lieux historiques nationaux du Canada en Saskatchewan

Liens externes

Notes et références